Банди:

 Банди — язык семьи манде, распространённый в Западной Африке.
 Банди (бенди) () — другое название спорта хоккей с мячом.

 Носители фамилии Банди ()
 Банди, Алан (род. 1947) — британский математик, член Лондонского королевского общества.
 Банди, Джон (1853—1933) — американский художник.
 Банди, Дороти (в замужестве Чени; 1916—2014) — американская теннисистка, чемпионка Австралии 1938 года.
 Банди, Макджордж (1919—1996) — советник президента США по национальной безопасности.
 Банди, Омар (1861—1940) — американский генерал.
 Банди, Тед (1946—1989) — американский серийный убийца.
 Банди, Эдгар (1862—1922) — английский художник.

 Белл Банди, Лора (род. 1981) — американская актриса и певица, номинантка «Тони».

 В литературе и искусстве
 Банди — вымышленная инопланетная цивилизация гуманоидов из научно-фантастической вселенной «Звездного Пути».
 Эл Банди — центральный персонаж американского ситкома «Женаты… с детьми».